Janne Olsson och liknande namn kan avse:

Jan-Erik Olsson (född 1941), bilhandlare och dömd brottsling
Janne Olsson (musiker) (född 1964), svensk musiker